Аппассионата:

 Аппассионата — соната для фортепиано № 23 Людвига ван Бетховена. 
 Аппассионата — (от итальянского appassionato = страстный, страстная). Музыкальное произведение, исполняемое с большим чувством, страстно. Произведение или фрагмент с таким характером исполнения предваряется пометкой «appassionato» [аппассьёна́то]. 
 «Аппассионата» — бразильский художественный фильм режиссёра Фернандо де Барроса.
 «Аппассионата» — советский короткометражный художественный фильм режиссёра Юрия Вышинского.